Venceslau Brás, president van Brazilië tussen 1914 en 1918
 Wenceslau Braz (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Wenceslau Braz (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Wenceslau Braz (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais